Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 2001 roku, odbył się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca w Tunisie.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
2001 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 2001
Sport w Tunezji